Санта-Жушта:

 Санта-Жушта — фрегезия (район) в муниципалитете Аррайолуш округа Эвора в Португалии. 
 Санта-Жушта — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Санта-Жушта — подъёмник, достопримечательность города Лиссабон